Со́лнечный (ранее Ужур-4) — посёлок в Красноярском крае России (городской населённый пункт).

В рамках административно-территориального устройства имеет статус закрытого административно-территориального образования. В рамках муниципального устройства образует муниципальное образование ЗАТО посёлок Солнечный со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположен в юго-западной части Красноярского края. Со всех сторон окружён территорией Ужурского района. Имеет общую северную границу с городом Ужуром.

Удалённость от города Красноярска по автодороге через Ачинск составляет 301 км.

Площадь территории ЗАТО составляет 3,84 км².

История 
Образован 19 октября 1965 года, как военный городок ракетчиков.

На территории находится войсковая часть 32441 (Краснознамённая 62-я дивизия РВСН).

Статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) рабочему поселку Солнечный присвоен в 1992 году Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3298-1.

26 мая 2005 года посёлок наделён статусом городского округа.

Население

Местное самоуправление 
 Совет депутатов ЗАТО посёлка Солнечный
Дата формирования: 18.09.2015. Срок полномочий: 5 лет

 Председатель совета депутатов
 Неделько Юрий Федорович

 Глава ЗАТО п. Солнечный
 Неделько Юрий Федорович. Дата избрания: 18.09.2015 года. Срок полномочий: 5 лет

 Руководитель администрации ЗАТО
 Загора Петр Николаевич. Дата назначения: 12.2015. Срок контракта: на срок полномочий Совета депутатов ЗАТО п. Солнечный

Социальная сфера 
Две школы — начальная и средняя, школа искусств, Дом культуры Российской Армии, четыре детских сада, Дворец Спорта, стадион, и другие учреждения и сооружения.

В гарнизоне проживает около 1500 семей военнослужащих. На территории посёлка действуют 17 женсоветов, работает кабинет «Служба семьи». На территории посёлка построено с 1965 года по 2007 год более 50 многоквартирных жилых домов, в которых проживают семьи военнослужащих и гражданский персонал Российской Армии. Обеспечивает теплоснабжением и водоснабжением жилые дома, муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО п. Солнечный (МУП ЖКХ ЗАТО п. Солнечный).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Солнечный на карте Wikimapia
 ЗАТО п. Солнечный
 Красноярский край
 сайт МУП ЖКХ ЗАТО п. Солнечный
 Ссылка на панораму ЗАТО п. Солнечный

Посёлки городского типа Красноярского края
Военные городки России
Населённые пункты краевого подчинения Красноярского края
Населённые пункты ЗАТО Солнечный Красноярского края
ЗАТО Солнечный Красноярского края